WWF je kratica z več pomeni.
Svetovni sklad za naravo ().

Svetovna rokoborska federacija ()

Kratice